Farrish ist der Nachname folgender Personen:
 Dave Farrish (geb. 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Linn Farrish (1901–1944), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler und angeblicher Spion
 William Farrish (1835–1920), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Farish